Lukovčak je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Đurmanec, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 229 stanovnika te 64 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji